Leonard Pagliero – imprenditore e militare britannico
 Ludmila Pagliero – ballerina argentina
 Marcello Pagliero – regista italiano